Алекса́ндр Марша́к:
 Маршак, Александр — американский журналист.
 Маршак, Александр Осипович (1892—1975) — коммерсант и общественный деятель.